7. Armee ist die Bezeichnung folgender Armeen:

 7e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 7. Armee (Österreich-Ungarn), Verband im Ersten Weltkrieg
 7. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee im Ersten Weltkrieg
 7. Armee (Rote Armee)
 Seventh United States Army
 7. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 7ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen
 7. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1877 und 1918